Rorýs je český rodový název pro několik druhů turakovitých ptáků:
 Crinifer
 Crinifer piscator – sparák hnědý
 Corythaixoides
 Corythaixoides concolor – sparák šedý
 Criniferoides
 Criniferoides leucogaster – sparák bělobřichý